Мишел може да се отнася за:
 Вики Мишел (р. 1950), английска актриса
 Шарл Мишел (р. 1975), белгийски политик
 Мишел Обама
 Мишел Камдесю
 Мишел Уилямс
 Мишел Леклер
 Мишел Башле
 Мишел Ларшер де Брито
 Мишел Азанависиюс
 Мишел дьо Монтен
 Мишел Платини
 Мишел Пфайфър
 Мишел Пиколи
 Мишел Морган
 Мишел дьо Бей
 Мишел Ренуф
 Сара Мишел Гелар
 Мишел Монахан
 Мишел Уелбек
 Мишел Вовел
 Мишел Хунцикер
 Мишел Кручиани
 Мишел Темер
 Мишел Уилямс
 Мишел Тонини
 Пиер-Мишел Ласога
 Мишел Трактенбърг
 Мишел Родригес
 Мишел Афлак
 Мишел Турние
 Мишел Гримо
 Мишел дьо Валоа
 Жан Мишел Жар
 Мишел Саншез
 Мишел Галабрю
 Мишел Виет
 Мишел дьо Гелдерод
 Мишел Йожен Шеврьол
 Мишел Феърли
 Мишел Сулейман
 Мишел Фуко ?
 Мишел Мутон
 Мишел Онфре
 Мишел Тъкър
 Мишел Петручани
 Мишел Гондри
 Мишел-Ришар Делаланд
 Мишел Рол
 Луи-Мишел ван Ло
 Мишел Райън
 Мишел Ней
 Мишел Сер
 Мишел Платини

Географски забележителности 
 Мон Сен Мишел
 Сен Мишел д'Егил

Литературни герои 
 Мишел Ваян

Вижте също 
 Михаил (име)